Isijavanje (roman), roman Stephena Kinga iz 1977.
 Isijavanje (1980), filmska adaptacija Stanleyja Kubricka iz 1980. s Jackom Nicholsonom
 Isijavanje (miniserija), televizijska miniserija iz 1997., također temeljena na Kingovu romanu